Bedono (Jambu)
 Bedono (Sayung)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing